Хойсвайлер () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Саарбрюкен. Население составляет 19,6 тыс. человек (2010). Занимает площадь 39,94 км². Официальный код  —  10 0 41 513.

Община подразделяется на 7 сельских округов.

Ссылки
 Официальная страница

Города Саара